Bolesław Michoń (–2007) – lekkoatleta
 Bolesław Michoń – prokurator